Parapriacanthus är ett släkte av fiskar. Parapriacanthus ingår i familjen Pempheridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Parapriacanthus